Els troodòntids (Troodontidae) constitueixen una família de dinosaures teròpodes similars als ocells, com els oviraptòrids i els ornitomímids. Eren relativament petits, amb potes llargues i una urpa corbada en el segon dit, com alguns dromeosaures. Durant la major part del , els fòssils de troodòntids eren pocs i incomplets i han estat aliats, nombroses vegades, amb molts llinatges de dinosaures. Troballes fòssils més recents d'espècimens complets i articulats (incloent espècimens que preserven plomes, ous i embrions, i juvenils complets), han ajudat a incrementar el coneixement d'aquest grup. Estudis anatòmics, particularment estudis dels troodòntids més primitius, com Sinovenator, demostren semblances anatòmiques sorprenents amb l'arqueòpterix i amb els dromeosàurids primitius, i demostren que són parents comprenent un clade anomenat Paraves.

Anatomia 
Els troodòntids eren relativament petits, presentaven potes llargues i exhibien, igual que els dromeosàurids, una urpa corbada en la segona falange de les extremitats posteriors.

Sistemàtica 
Els troodòntids es defineixen com el clade més inclusiu que conté al Troodon formosus (Leidy, 1856) però no al Dromaeosaurus albertensis (Matthew & Brown, 1922), a l'Ornithomimus edmontonicus (Parks, 1933) i al Passer domesticus (Linneo, 1758).

Taxonomia 
 Família Troodontidae
Anchiornis
?Archaeornithoides
Borogovia
Byronosaurus
Geminiraptor
Jinfengopteryx
?Koparion
Mei
Saurornithoides
Sinornithoides
Sinusonasus
Sinovenator
Tochisaurus
Urbacodon
Xixiasaurus
Zanabazar
?Subfamília Elopteryginae
?Elopteryx
Subfamília Troodontinae
Troodon
 Espècimens sense descriure/sense nom
SPS 100/44 = EK troodòntid
WDC DML 001 ("Lori")

Filogènia 
El cladograma presentat segueix l'anàlisi de Turner i col·legues publicat l'any 2007.

Referències